Der Begriff Saomei ist vietnamesisch für den Planet Venus und bezeichnet
 einen tropischen Wirbelsturm in der VR China im Jahr 2000, siehe Taifun Saomai (2000).
 einen tropischen Wirbelsturm in China im Jahr 2006, siehe Taifun Saomai (2006).